Tjuven i Bagdad kan syfta på:

 Tjuven i Bagdad (roman) – roman från 1924 av Achmed Abdullah
 Tjuven i Bagdad (film, 1924) – film från 1924 i regi av Raoul Walsh
 Tjuven i Bagdad (film, 1940) – film från 1940 med bland andra Sabu och Conrad Veidt
 Tjuven i Bagdad (1978) – TV-film från 1978 med bland Kabir Bedi and Roddy McDowall

Se även 
 Die Abenteuer des Prinzen Achmed – animerad film från 1926, baserad på romanen